Kutschker ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kutschker (1929–2009), deutscher Autor
 Johann Rudolf Kutschker (1810–1881), österreichischer Erzbischof und Kardinal
 Michael Kutschker (* 1943), deutscher Ökonom
 Thomas Kutschker (* 1963), Filmemacher, Fotograf und Kameramann